Cova des Moro (katalanisch für ‚Maurenhöhle‘) steht für:

 Cova des Moro (Manacor), Höhle in Manacor, Mallorca
 Cova des Moro (Serra de Tramuntana), Höhle in der Serra de Tramuntana, Mallorca
 Cova des Moro, Wohnstätte in Son Mercer de Baix, Menorca, siehe Son Mercer de Baix #Cova des Moro
 Cova des Moro, anderer Name der Cova de sa Font, Höhle auf Sa Dragonera